Кавальяро () — сицилийская фамилия. Известные носители:
 Кавальяро, Сальваторе (род. 1995) — итальянский боксёр-любитель, бронзовый призёр чемпионата мира (2021).
 Кавальяро, Хуан Игнасио (род. 1994) — аргентинский футболист, вингер клуба «Тигре».

См. также 
 Кабальеро
 Кавальери
 Кавальеро